Goun peut désigner :
Goun, une ethnie de l'Afrique de l'ouest vivant principalement au Bénin et au Nigéria.
Le Goun ou goun-be ou gungbe, la langue parlée par ce peuple.
Goun, une commune rurale du Burkina Faso.